Bedsted steht für:

 Bedsted (Tønder Kommune), Ort in der Tønder Kommune, Dänemark
 Bedsted (Thisted Kommune), Ort in der Thisted Kommune, Dänemark